Šempeter je ime več naselij:
 Šempeter pri Gorici 
 Šempeter v Savinjski dolini
 Šempeter na Krasu, staro ime naselja Pivka